Федюк — русская фамилия.
 Федюк, Владимир Павлович (род. 1955) — российский историк.
 Федюк, Тарас Алексеевич (род. 1954) — украинский поэт.